Серена Вільямс захистила свій титул, у фіналі перемігши чемпіонку 2004 року, колишню 1-шу ракетку світу, несіяну Бельгійку Жустін Енен з рахунком 6–4, 3–6, 6–2.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Серена Вільямс (переможець)
  Дінара Сафіна (4 коло, знялась через травму спини)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Каролін Возняцкі (4 коло)
  Олена Дементьєва (2 коло)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (3 коло)
  Віра Звонарьова (4 коло)
  Агнешка Радванська (3 коло)
  Маріон Бартолі (3 коло)
  Флавія Пеннетта (2 коло)
  Саманта Стосур (4 коло)
  Марія Шарапова (1 коло)
  Кім Клейстерс (3 коло)
  Лі На (півфінал)
  Франческа Ск'явоне (4 коло)
  Віржіні Раззано (1 коло)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Ана Іванович (2 коло)
  Сабіне Лісіцкі (2 коло)
  Даніела Гантухова (3 коло)
  Домініка Цібулкова (1 коло)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (2 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (1 коло)
  Араван Резаї (2 коло)
  Аліса Клейбанова (3 коло)
  Олена Весніна (1 коло)
  Шахар Пеєр (3 коло)
  Катерина Бондаренко (2 коло)
  Альона Бондаренко (4 коло)
  Карла Суарес Наварро ''(3 коло)
}}
Нотатка: Яніна Вікмаєр, яка мала би бути заявленою в основній сітці посіяною під 16-м номером, entered late і вимушена була грати в у кваліфікаційному турнірі. Вона кваліфікувлась і вибула в 4-му колі.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Серена Вільямс
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Вікторія Азаренко
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3=2

| RD1-seed3=16
| RD1-team3= Лі На
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Вінус Вільямс
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3=5

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Жустін Енен
| RD1-score5-1=77
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=19
| RD1-team6= Надія Петрова
| RD1-score6-1=63
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Чжен Цзє
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Марія Кириленко
| RD1-score8-1=1
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Серена Вільямс
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Лі На
| RD2-score2-1=64
| RD2-score2-2=61
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Жустін Енен
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Чжен Цзє
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2=0
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Серена Вільямс
| RD3-score1-1=6| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Жустін Енен
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=2
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= С Лісіцкі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П Мартич
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Лепченко
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Бріанті
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Барруа
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=78
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Аманмурадова
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=66
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Х Сіюнь
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= С Стосур
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Квітова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Петкович
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04={{nowrap| К Суарес Наварро}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=21
| RD2-team05= С Лісіцкі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Бріанті
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Барруа
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= С Стосур
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=32
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А Бріанті
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= С Стосур
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| С Вільямс}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= С Стосур
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Секція 3 

 Секція 4 

 Нижня половина 

 Секція 5 

| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Севастова
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Rodionova
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= С Кузнецова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= К Клейстерс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т Танасугарн
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Канепі
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= Н Петрова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=26
| RD2-team05= А Резаї
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А Кербер
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= С Кузнецова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=15
| RD3-team01= К Клейстерс
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=19
| RD3-team02= Н Петрова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= А Кербер
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= С Кузнецова
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=19
| RD4-team01= Н Петрова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= С Кузнецова
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=1
}}

 Секція 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Є Янкович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Мікулеску
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П Майр
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К О'Браєн
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ю Федак
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П Герцог
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= К Верле
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= А Бондаренко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09=

 Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= М Шарапова
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Кириленко
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= І Мейсбургер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т Бачинскі
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A-L Grönefeld
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р Вінчі
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В Кінґ
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Д Цібулкова
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= К Бондаренко
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=78
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= IР Олару
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Пармантьє
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= О Балтача
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3='''7
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Примітки

Посилання 
 

Women's Singles
2010 у тенісі